Sanford peut désigner :

Patronyme 

 Arlene Sanford (?), réalisatrice, scénariste et productrice américaine ;
 Curtis Sanford (né en 1979), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Francis Sanford (1912-1996), homme politique de la Polynésie française ;
 George Sanford (1943-2021), professeur de sciences politiques à l'Université de Bristol ;
 Isabel Sanford (1917-2004), actrice américaine ;
 John Sanford (1904-2003), écrivain américain ;
 Karen Sanford (1932-2010), femme politique canadienne en Colombie-Britannique ;
 Mark Sanford (né en 1960), homme politique américain.
 Henry Shelton Sanford (1823-1891), diplomate, général américain ;
 Terry Sanford (1917-1998), homme politique américain ;
 Zach Sanford (né en 1994), joueur américain de hockey sur glace.

Toponyme

Sanford (Manitoba)

Sanford (Alabama)
 Sanford (Caroline du Nord)
 Sanford (Colorado)
 Sanford (Floride)
 Sanford (Maine)
 Sanford (Michigan)
 Sanford (New York)
 Sanford (Texas)

Divers 
 Le Sanford Stadium, stade de football américain ;
 Le Zostérops de Sanford, oiseau qui se trouve uniquement dans l'île de Nendo.
Sanford, série télévisée américaine de 1980 à 1981.
La Sanford Housing Co-operative, première coopérative d'habitants construite au Royaume-Uni.

Homonymie de toponyme